Маяк Садлбек-Ледж () — маяк, расположенный на небольшом скалистом острове Садлбек-Ледж между островами  и , округ Нокс, штат Мэн, США. Построен в 1839 году. Автоматизирован в 1954 году.

История 
Пролив между островами  и  изобилует небольшими скалистыми островками, и в марте 1837 года Конгресс США выделил 5000$ на строительство маяка, чтобы сделать судоходство в этом районе более безопасным. В качестве места для маяка был выбран небольшой скалистый остров Садлбек-Ледж, расположенный в центре пролива. Строительство началось в 1838 году по проекту архитектора , к концу 1839 года маяк был построен, а в январе 1840 — введён в эксплуатацию. Он представлял собой гранитную коническую башню высотой 12,5 метров, на вершине которой было восьмиугольное помещение маяка, окружённое железной палубой и перилами. Сбоку к башне примыкал деревянный дом смотрителя. Стоимость строительства оказалась втрое больше запланированной (), однако, учитывая качество постройки, эта сумма была признана экономически обоснованной. В 1855 году масляные лампы на маяке заменили на линзу Френеля. Маяк был автоматизирован Береговой охраной США в 1954 году.

В 1988 году он был включён в Национальный реестр исторических мест.

Фотографии

Примечания 

Садлбек-Ледж
Объекты Национального реестра исторических мест в Мэне
Нокс (округ, Мэн)